Der Hypo Group Tennis International 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 27. Mai 2006 in Pörtschach am Wörther See stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier gehörte zur Kategorie der ATP International Series und wurde nach dem Umzug aus St. Pölten zum ersten Mal in Pörtschach ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Nikolai Dawydenko, der seinen Titel verteidigen konnte. Er startete als Setzlistenerster und gewann das Turnier mühelos. Er musste in keinem Satz mehr als vier Spiele abgeben. Für Dawydenko war es der erste Titel der Saison und sechste in seiner Karriere.
Im Doppel traten der Argentinier Lucas Arnold Ker und der Australier Paul Hanley nicht erneut gemeinsam an. Arnold Ker spielte mit Martín Alberto García, während Hanley mit Jim Thomas als Erster der Setzliste startete. Die beiden Paarungen trafen sich im Halbfinale, in dem sich Hanley/Thomas durchsetzten und schließlich auch den Titel gewannen. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Zudem war es für Hanley der 17. und letzte Titel seiner Karriere, während Thomas seinen 5. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Pörtschach am Wörther See